Ка́рлос Пе́рес Риаль (; , Каньяс до Моррасо, Понтеведра, Испания) — испанский спортсмен, байдарочник, олимпийский чемпион 2008 года (вместе с Саулем Кравиотто).

Перес четырёхкратный чемпион мира в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров (2005 год) и в эстафете 4×200 метров (2009, 2010 и 2011 годы). Четырежды он выигрывал и серебряный награды чемпионата мира на спринтерских дистанциях 200 и 500 метров в байдарке-одиночке и байдарке-двойке.

Ссылки 
 Профиль на сайте sports-reference.com  
 Профиль на сайте zap.norex.ca

Гребцы на байдарках и каноэ Испании
Олимпийские чемпионы от Испании
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту